Nádraží Holešovice (Station Holešovice) kan verwijzen naar:
 Nádraží Holešovice (metrostation), metrostation in Praag
 Station Praha-Holešovice, spoorwegstation in Praag